

Geografia
 Crouzet-Migette – comune francese situato nel dipartimento del Doubs
 Le Crouzet – comune francese situato nel dipartimento del Doubs

Persone
 Denis Crouzet (1953) – storico francese
 Elisabeth Crouzet-Pavan (1953) – storico francese
 François Crouzet (1922-2010) – storico francese
 Michèle Crouzet (1967) – politico francese
 Philippe Crouzet (1956) – dirigente francese